Maria kan syfta på:

 Ave Maria – en bön
 Lex Maria – en lag
 170 Maria – an asteroid

Namn
 Maria – ett kvinnonamn
 Jungfru Maria – Jesu moder enligt Bibeln

Filmer
 Maria (1947) – en svensk film från 1947 i regi av Gösta Folke
 Maria (1975) – en svensk film från 1975 i regi av Mats Arehn

Musik
 Maria (sång) – en sång från musikalen West Side Story
 Maria (Blondie-låt) – från 1999
 Maria (Östen med Resten-låt) – från 2003

Fartyg 

 Maria (1511) – karack i danska flottan sjösatt 1511

Geografi

Asien

Indonesien 
1 Desa Maria, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Europa

Frankrike 
1 Meria, Haute-Corse – en kommun i departementet Haute-Corse på ön Korsika,

Schweiz 
2 Sils/Segl Maria, ort, Graubünden,

Spanien 
3 María de Huerva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Maria de la Salut (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
4 María (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 
 María (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería,

Sverige 
 Maria Park – ett sjukhus i Helsingborg (tidigare S:ta Maria sjukhus)
 Maria – en järnvägsstation i Helsingborg
 Maria församling – namn på flera församlingar i Sverige

Nordamerika

Kanada 

 Maria (kommun i Kanada, Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, lat 48,20, long -66,02), 
 Maria (ort), Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,

Mexiko 

 Santa María Rayón, kommunhuvudort, Delstaten Mexiko,

Stilla havet

Kiribati 

 Beru Island, atoll, Gilbertöarna, 
 Beru, öråd, Gilbertöarna,

Se även
 Maria sjukhus – flera sjukhus 

Robotskapade Indonesienförgreningar